Вукосавци могу да буду:

 Вукосавци (Аранђеловац), насеље у општини Аранђеловац, Република Србија
 Вукосавци (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ